Wyatt Earp (1848-1929), chasseur de bisons, officier américain et marshal à Dodge City puis à Tombstone, connu principalement pour sa participation à la fusillade d'O.K. Corral
 Wyatt Earp, film américain réalisé par Lawrence Kasdan en 1994